Orthonops overtus  — вид мелких пауков рода Orthonops из семейства . Северная Америка: Мексика (штаты Нижняя Калифорния и Южная Нижняя Калифорния).

Описание 

Длина самцов до 3,85 мм (самки крупнее — до 5,34 мм). Имеют только 2 глаза. Развит вентральный полупрозрачный киль на переднем метатарзусе и сильно редуцированную полупрозрачную мембрану между метатарзусом и лапкой передней пары ног.
Вид Orthonops overtus был впервые описан в 1924 году американским зоологом профессором Ральфом Чемберлином (Ralph Vary Chamberlin, 1879—1967; США). В 1995 году его валидность подтверждена в ходе родовой ревизии американским арахнологом профессором Норманом Платником (Norman I. Platnick; Американский музей естественной истории, США). Таксон Orthonops overtus включён в состав рода Orthonops Chamberlin, 1924 (вместе с Orthonops gertschi, Orthonops giulianii, Orthonops icenoglei, Orthonops lapanus, Orthonops ovalis, Orthonops zebra и другими).

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Orthonops overtus.
 World Spider Catalog : Orthonops overtus Caponiidae (en)

Orthonops
Животные, описанные в 1924 году
Паукообразные Северной Америки
Эндемики Мексики